Богатые и знаменитые

 Богатые и знаменитые (фильм) — США, 1981
 Богатые и знаменитые (телесериал, 1990) — Испания
 Богатые и знаменитые (телесериал, 1997) — Аргентина